Az 1986-os wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Martina Navratilova nyerte a csehszlovák Hana Mandlíková előtt.

Kiemeltek 

  Martina Navratilova (Bajnok)
  Chris Evert-Lloyd (Elődöntős)
  Hana Mandlíková (Döntős)
  Claudia Kohde-Kilsch (Harmadik kör)
  Pam Shriver (Első kör)
  Kathy Rinaldi (Első kör)
  Helena Suková (Negyeddöntős)
  Manuela Maleeva (Negyedik kör)
  Zina Garrison (Második kör)
  Gabriela Sabatini (Elődöntős)
  Carling Bassett (Negyedik kör)
  Stephanie Rehe (Első kör)
 - 
  Wendy Turnbull (Első kör)
  Catarina Lindqvist (Negyeddöntős)
  Kathy Jordan (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1986 a teniszben